Ekdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Ekdahl (* 1979), schwedischer Fagottist
 Kim Ekdahl Du Rietz (* 1989), schwedischer Handballspieler
 Lennart Ekdahl (1912–2005), schwedischer Segler
 Lisa Ekdahl (* 1971), schwedische Jazz-Pop-Sängerin und Songwriterin
 Nils Johan Ekdahl (1799–1870), schwedischer Theologe, politischer Schriftsteller und Kulturhistoriker
 Sven Ekdahl (* 1935), schwedisch-deutscher Historiker

Siehe auch:
 Ekdal